O Largo da Inconfidência é uma praça de 700 metros localizada no bairro Marechal Rondon em Canoas. O uruguaio Marciano Odroziola foi o responsável pelo projeto. Os mosaicos nas calçadas, reproduzem desenhos do pintor Miró.

Atrações turísticas de Canoas